„Maus”, német szó, jelentése „egér”
 Maus, Art Spiegelman képregénye
Maus, Izlandi együttes
Panzerkampfwagen VIII (Maus), második világháborús német harckocsi